Городско́й о́круг го́род Волгоре́ченск — муниципальное образование в Костромской области России.

Административный центр — город Волгореченск.

История 
Статус и границы городского округа установлены 30 декабря 2004 года.

Население

Состав городского округа

Местное самоуправление 
 Главы городского округа
 Маков Юрий Вениаминович

Главы администрации       
Нагацкий Владимир Георгиевич

Примечания 

Городские округа Костромской области